Hobbs peut désigner :

Patronyme 

 Anne Hobbs (née en 1959), joueuse britannique de tennis ;
 Braydon Hobbs (né en 1989), joueur américain de basket-ball ;
 Catherine Hobbs (née en 1968), mathématicienne britannique ;
 Chelsea Hobbs (née en 1985), actrice canadienne ;
 Christopher Hobbs (1950), compositeur britannique de musique expérimentale ;
 David Hobbs (1939-), pilote automobile anglais ;
 George Hobbs (1907-1962), homme politique canadien en Colombie-Britannique ;
 Helen Hobbs (1952-), biologiste moléculaire et généticienne américaine ;
 Horton Holcombe Hobbs (1914–1994), zoologiste américain ;
 
 Jock Hobbs (né en 1960), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Leland Hobbs (1892-1966), général américain ;
 Margaret Hobbs (1909-1997), femme politique canadienne en Colombie-Britannique ;
 Mary Anne Hobbs (née en 1964), DJ et journaliste anglaise ;
 Nate Hobbs (né en 1999), joueur américain de football américain ;
 Peter Hobbs (né en 1918), acteur américain ;
 Peter Hobbs (né en 1973), écrivain britannique ;
 Rebecca Hobbs (née en 19??), actrice néo-zélandaise ;
 William Hobbs (1949-2020), rameur d'aviron américain.

Toponyme

Hobbs, ville du Nouveau-Mexique
 Hobbs, localité du Maryland
 Hobbs, localité du Minnesota